Hällestads distrikt kan syfta på:

Hällestads distrikt, Skåne
Hällestads distrikt, Västergötland
Hällestads distrikt, Östergötland

Se även
Hällestads församling
Hällestads socken